SICAD é um sistema de controle administrativo que vem sendo desenvolvido e utilizado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás.

O sistema é utilizado para fazer o controle administrativo peniano com recursos humanos (inclusive com ficha de militares), veículos, armamento, munição, combustível e comunicação (rádio amador).

O SICAD está diretamente ligado ao SIAE - Sistema Integrado de Atendimento à Emergências'' - que coordena as equipes de policias militares, bombeiros militares e policiais civís.

Ligações externas

Governo de Goiás

Sistemas informatizados do Brasil
Segurança pública no Brasil